Nygård oder Nygard steht für:

den Familienname folgender Personen:
 Joakim Nygård (* 1993), schwedischer Eishockeyspieler
 Jon-Ivar Nygård (* 1973), norwegischer Politiker
 Jon Per Nygård (* 1967), norwegischer Biathlet
 Olav Nygard (1884–1924), norwegischer Dichter 
 Per Kristian Nygård (* 1987), norwegischer Skilangläufer
 Peter Nygård (* 1941), finnisch-kanadischer Unternehmer

geografische Objekte
 Nygård (Lilla Edet) Ortsteil der schwedischen Gemeinde Lilla Edet
 Wasserkraftwerk Nygard in der norwegischen Gemeinde Modalen, 
 Wasserkraftwerk Nygård (Narvik) bei der norwegischen Stadt Narvik

Siehe auch:
 Nygaard